Georg Erdmann ist der Name folgender Personen:

* Georg Erdmann (Diplomat) (1682–1736), deutscher Jurist und Diplomat 
 Georg Erdmann (Generalarzt) (1860–1943), deutscher Generalarzt
 Georg Erdmann (Sportschütze) (1875–1966), norwegischer Sportschütze 
 Georg Erdmann (Unternehmer) (1895–1987), deutscher Dekorateur und Textilunternehmer 
 Georg Erdmann (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1951), deutscher Wirtschaftswissenschaftler